Het ATP-toernooi van Monte Carlo 2011 (met de officiële naam Monte-Carlo Rolex Masters 2011) werd gespeeld van 10 tot en met 18 april 2011. Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Monte Carlo Country Club in de hoofdstad van Monaco, Monte Carlo.

Het toernooi van 2011 trok 125.000 toeschouwers.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo